Jedi Knight, signifiant Chevalier Jedi en français, peut faire référence :

 aux Jedi, des personnages fictifs de Star Wars 
 au groupe Global Communication, qui s'appelait autrefois Jedi Knights
 au phénomène Jedi de 2001
 à la série de jeux vidéo Jedi Knight